«Победитель», с 31 декабря 1922 года «Володарский» — эскадренный миноносец типа «Орфей», построенный по программе «усиленного» судостроения на 1913—1917 годы (так называемая «большая» судостроительная программа), и принадлежащий первой серии эскадренных миноносцев типа «Новик».

История создания 
Работы по изготовлению эсминца начались в ноябре 1913 года. Корабль был спущен на воду в октябре 1914 года и сразу после этого отправлен на завод для установки механизмов. Летом 1915 года «Победитель» был отправлен в Кронштадт для достройки. 25.10.1915 был подписан приемочный акт. Эсминец перешел в состав 1-го дивизиона минной дивизии.

Главным строителем был инженер В. Смыслов. Завод заказал за границей только поковки для роторов главных турбин и турбогенераторы. После начала войны поставки оборудования заграничными предприятиями стали невозможны, а выполнение заказов российскими заводами было затруднено заказами для армии. 23 октября 1914 г. был спущен на воду первый эсминец — «Победитель», который для достройки сразу отбуксировали к пирсу Металлического завода.

29 августа 1915 г. завод приступил к испытаниям эсминца «Победитель». 5 октября приемочная комиссия подписала акт о годности корабля, отметив, что наибольшая скорость 31,5 узлов была достигнута 4 октября при водоизмещении более 1500 тонн, что при нормальной нагрузке соответствовало бы 34 узлам. В тот же день «Победитель» прибыл в Гельсингфорс и вступил в состав действующего флота.

История службы 
Участие «Победителя» в Первой мировой войне свелось к тому, что с декабря 1915 года он участвовал в минно-заградительных операциях в юго-восточной части Балтийского моря, обеспечивал и прикрывал минные постановки, эскортировал и осуществлял противолодочную оборону главных сил флота, набеговые действия, нёс дозорную и конвойную службы.
 3 декабря 1915 года «Новик», «Победитель» и «Забияка» вышли из Ревеля для постановки минного заграждения. К 21:30 они достигли заданного района. К 0:30 ночи они закончили постановку мин и направились в Ревель. На следующий день на этом заграждении подорвались и погибли легкий КР «Бремен» и ЭМ Т-191.
 В мае 1916 был сформирован первый дивизион эсминцев минной дивизии. В него вошли: «Победитель», «Гром», «Орфей» и «Забияка». В 1916 году совершил 9 боевых выходов на коммуникации противника в Балтийском море на перехват германских конвоев и минные постановки. В частности, 31 мая 1916 года в 2:00 «Победитель», «Новик» и «Гром» вышли в море, в 10:30 прибыли в Люм, где стояла 1-я бригада крейсеров. Далее направились в Норчёпингскую бухту, где обнаружили германский конвой. В результате плохого командования отрядом удалось потопить только судно-ловушку «Герман», германские рудовозы скрылись в территориальных водах нейтральной Швеции.
 В 1917 году участвовал в Моонзундской операции в сентябре-октябре 1917 г. 1 октября принял участие в боях с германскими эсминцами и линкором «Кайзер» на Кассарском плесе.
 Перешел на сторону Советской власти и 29 октября прибыл из Гельсингфорса в Петроград с отрядом моряков для поддержки вооруженного восстания большевиков 1917 года. Участвовал в подавлении выступления Керенского Краснова.
 С 10 по 16 апреля 1918 года «Победитель», принимая участие в «Ледовом походе» Балтийского флота, совершил переход из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт.
 С октября 1918 по ноябрь 1919 гг. находился на долговременном хранении в Кронштадте. Состоял в составе 4-го дивизиона ДОТа. После гибели трех эсминцев расконсервирован.
 В 1923—1924 гг. прошел капитальный ремонт. 6 сентября 1929 г. столкнулся с эсминцем «Войков» и получил большие повреждения носовой части. Отбуксирован в Кронштадт и поставлен в док на ремонт. Носовая часть заменена носовой частью, отрезанной от эсминца «Орфей».
 1-10 сентября совершил визит в Гдыню (Польша). В 1934—1937 гг. прошел капитальный ремонт и модернизацию — установлен закрытый мостик, треногие мачты, две 45 мм пушки.
 11 января 1935 года «Володарский» быз зачислен в состав Краснознаменного Балтийского флота.
 Во время Советско-финской войны «Володарский» обстреливал укрепления противника на островах Финского залива (декабрь 1939 года).В это время им командовал А. В. Кручёных.
 В годы Великой Отечественной войны «Володарский» участвовал в минно-заградительных операциях флота (в июне-августе 1941 года), обороне Таллина и Риги. «Володарский» входил в сформированный для минных постановок специальный отряд кораблей под командой контр-адмирала Юрия Фёдоровича Ралля.
 30 июня, в составе дивизиона эсминцев, «Володарский» осуществлял прикрытие минного заградителя «Марти», выходящего на минную постановку. C 1—2 июля 1941 года, в составе многочисленного боевого охранения, прикрывал переход в Кронштадт из Таллина линкора «Октябрьская революция».
 28 августа 1941 года «Володарский», во время Таллинского перехода, подорвался на мине заграждения у острова Мохни в Финском заливе. Практически сразу после того, как подорвался головной эсминец арьергарда, «Калинин» (в 22 часа 10 минут), затралил мину и «Володарский». В результате чего произошла детонация боеприпасов, и корабль затонул.

Во время перехода на «Володарском» кроме экипажа корабля находилась 2-я рота 1 курса Высшего Военно-морского училища имени М.В. Фрунзе — около 75 курсантов, а также множество солдат и гражданских лиц. При взрыве корабль разломился на две части, носовая часть ушла под воду, а кормовая некоторое время держалась на плаву. Катерами арьергардной группы было спасено только несколько десятков человек. Из курсантской роты погиб командир роты старший лейтенант Г.М. Просандеев и 68 курсантов.

Тактико-технические характеристики 
Эсминцы типа «Орфей» имели, с небольшими изменениями, расположение, конструкцию, толщину связей набора корпуса, палуб и продольных переборок по типу эсминца «Счастливый».

Энергетическая установка 
Двухвальная паротурбинная установка имела общую мощность около 30000 л.с. при 580 об/мин. Имела 6 отсеков. В них по отдельности находились 2 турбины системы А. Е. Г. Кертисс Вулкан и 4 водотрубных котла. Турбины были сходны с турбинами эсминцев типа «Счастливый», но отличались, кроме увеличенной мощности, наличием специального клапана экономичного хода. Каждый из 4 котлов располагался в автономном котельном отделении.

Вооружение 
Эскадренный миноносец «Победитель» был оснащен несколькими видами вооружения, способными поражать наземные, водные или воздушные цели. Так же на корабле присутствовало 2 пулемета системы «Максим» 7.62 мм, и 80 мин образца «1508» 1912 года.

Главный калибр 
До 1916 года 2х102 мм 60 калибра. После 1916 - 4х102 мм, но на них увеличили дальность стрельбы. Боекомплект составлял триста, позже шестьсот унитарных патронов.

Вспомогательная/зенитная артиллерия 
В 1916—1917 годах было установлено орудие 40 мм автомат «Виккерс» Позже, после 1917 года установили орудие 63 мм.

Торпедное вооружение 
До 1916 г. 4х3 ТА 450 мм образца 1913 года. После ремонта в 1916 году на корабле стало 3х3 ТА.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование 
На корабле были установлены:
 Приборы управления артиллерийской стрельбой — «Гейслера образца 1911 г.».
 Приборы управления торпедной стрельбой «Бриксона М-1».
 Дальномер, 2-60 см прожектора «МПЭ-э6.0».
 Плавсредства: командирский катер, рабочий моторный катер, пятивесельный вельбот, шестивесельный ял.

Примечания

Литература 
 Северов В. В те августовские дни. // Морской сборник. — 1991. — № 8. — С.27—31. (воспоминания одного из эвакуируемых на «Володарском» о Таллинском переходе и гибели корабля).

Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли
Кораблекрушения 1941 года